Ратгауз (, будинок рад) — німецька назва ратуші.

Прізвище
 Кароль Ратгауз (, Карл Леонгард Бруно Ратгауз, , псевдонім: Леонгард Бруно; 16 вересня 1895, Тернопіль — 21 листопада 1954, Нью-Йорк) — польський, німецький і американський композитор австрійського походження, піаніст, педагог.
 Данило Ратгауз — поет.